Aparajito kan syfta på:

Aparajito (bok) – en roman av den indiske författaren Bibhutibhushan Bandyopadhyay från år 1932
Aparajito – originaltiteln för en film från år 1957 baserad på romanen av Bandyopadhyay, se Den obesegrade